Grillskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Grillskäret, Karleby, Mellersta Österbotten, 
 Grillskäret, Korsholm, Österbotten, 
 Grillskäret (vid Rosala, Kimitoön), Åboland, 
 Grillskäret (vid Bolax, Kimitoön), Åboland,

Sverige 

 Grillskärets naturreservat, Uppsala län,

Se även
Grillskär

Robotskapade Finlandförgreningar